Slag kan avse:
 Slag (kläder) – ett tygvek på kavajer eller byxor
 Slag (krig) – en militär sammandrabbning mellan två fientliga styrkor
 Fältslag – drabbning på land
 Sjöslag – drabbning till sjöss
 Slag (musik) – en tidsenhet inom musikteori
 Slag (skrov) – övergången mellan botten och sidan av ett skrov
 Slag (stöt) – en riktad fysisk och aggressiv attack mot en annan person
 Slaganfall – en form av hjärninfarkt och/eller hjärnblödning

Se även
 Slagsida – ett fartyg lutar åt sidan på grund av asymmetrisk lastning, förskjutning i lasten, läckage eller liknande
 Stagvändning – en segelfarkost vänder mot vinden och över på annan bog 
 Värmeslag –  ett tillstånd, då en levande organisms kroppstemperatur inom loppet av relativt kort tid blir förhöjd till onormala nivåer